Lumberton (Észak-Karolina)
 Lumberton (Mississippi)
 Lumberton (Texas)
 Lumberton (New Jersey)
 Lumberton (Ohio)